Tomàs Fàbregas Maristany (El Masnou, 1846-1916), mariner i polític català.
 Tomàs Fàbregas Valls (Sant Cugat del Vallès, 1904-1969), esportista i polític català.